Вестендорп () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вестендорп, Жерар Даниэль (1813—1868) — бельгийский миколог голландского происхождения.
 Вестендорп, Карлос (род. 1937) — испанский дипломат, Генеральный секретарь Мадридского клуба.